El término La Hinojosa se puede referir a:

La Hinojosa, municipio de la provincia de Cuenca, (España).
La Hinojosa, pedanía de Espeja de San Marcelino, en la provincia de Soria (España).
La Hinojosa, un sector del barrio Finca España de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife (España).